est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 dodécanol, mélange d'isomères, numéro CAS 
 dodécan-1-ol, numéro CAS 
 dodécan-2-ol, numéro CAS 
 dodécan-3-ol, numéro CAS 
 dodécan-4-ol, numéro CAS 
 dodécan-5-ol, numéro CAS 
 dodécan-6-ol, numéro CAS